Вашингто́нское соглаше́ние (, , ) — соглашение о прекращении огня между самопровозглашённой Хорватской республикой Герцег-Босна и Республикой Босния и Герцеговина (единственное на тот момент всемирно признанное государственное образование на территории современной Боснии и Герцеговины, правительство которого, в основном, состояло из этнических боснийцев).

Соглашение было подписано в Вашингтоне и Вене 18 марта 1994 года премьер-министром Республики Босния и Герцеговина Харисом Силайджичем, министром иностранных дел Хорватии Мате Граничем и президентом Герцег-Босны Крешимиром Зубаком.

По условиям соглашения территории, удерживаемые под контролем хорватскими и боснийскими военными формированиями, объединялись в Федерацию Боснии и Герцеговины, разделявшуюся, в свою очередь, на 10 автономных кантонов. Кантональная система была выбрана, дабы предотвратить господство одной этнической группы над другой.

См. также 
 Война в Боснии и Герцеговине
 Хорватско-боснийский конфликт
 Республика Босния и Герцеговина
 Хорватская республика Герцег-Босна
 Федерация Боснии и Герцеговины
 Грацское соглашение
 Дейтонские соглашения

Ссылки 
 United States Institute of Peace: Washington Agreement  

Международные договоры Боснии и Герцеговины
Боснийская война
Перемирия
1994 год в Боснии и Герцеговине
1994 год в политике
Договоры по алфавиту